45-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 26 марта по 19 ноября 1982 года. Победителем стало минское «Динамо» (первый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона из высшей лиги выбыли ростовский СКА и симферопольская «Таврия», вошли в неё — кутаисское «Торпедо» и «Металлист» из Харькова. На турнирной борьбе в чемпионате сказалась занятость игроков фаворитов турнира киевского и тбилисского «Динамо» и московского «Спартака» в сборной СССР. В том числе, благодаря этому, продолжало набирать очки минское «Динамо», под руководством ветерана команды, тренера Эдуарда Малофеева. После первого круга у минчан было 25 очков, у тбилисского «Динамо» — 23, у киевского — 22, а у московского «Спартака» — 24.    

В концовке чемпионата минское «Динамо» победило московское со счётом 0:7 и столичный «Спартак» — 4:3, после чего стали недосягаемыми для ближайшего преследователя в лице киевского «Динамо». Третье место занял «Спартак». Минское «Динамо» стало новым, девятым по счёту, чемпионом СССР по футболу.

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Динамо» Минск

Старший тренер: Эдуард Малофеев

«Динамо» Киев

Старший тренер: Валерий Лобановский

«Спартак»

Старший тренер: Константин Бесков

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Отчёты в прессе о всех матчах чемпиона — минского «Динамо»

Чемпионат СССР по футболу 1982
1982